-{I}- Београдска лига у сезони 1969/1970. бројала је 14 клубова. Виши степен такмичења је Српска лига, а нижа Друга Београдска лига.	
	
Захваљујући својим пласманима на крају сезоне 1969/1970. следећи клубови су променили ранг:	
 Рад из Београда се као првопласирани тим Прве Београдске лиге такмичење наставља  у Српску лигу група север.	
 Змај из Земуна и БСК из Београда као најлошије пласирани тимови Београдске лиге такмичење настављају у Другу Београдску лигу. 	
 Жарково из Жаркова и Телеоптик из Земуна као првопласирани тимови друге Београдске лиге пласирали су се за сезону 19670/71. у прву Београдску лигу.

Клубови и Локација  
{| cellpadding="10" cellspacing="1" style="width:133.3%; background-color: fff; border: 1px solid lightgreen; vertical-align: top; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border-radius: 8px; background-repeat:no-repeat; background-position:-25px -15px;" class="globegris"  
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|  1. РадБеоград 	
игралиште: Рад-а  
	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|  2. ГрафичарБеоград
игралиште: Графичара 

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"| 3. ПолетБеоградигралиште: Полета 
	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|  4. ЖелезникБеоград
игралиште: Железникa 
	
	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|  5. БСКБеоград	игралиште: 29. новембра 

	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|  6. СинђелићБеоград
игралиште:  Синђелића

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|  7. БеоградБеоградигралиште: Београда  
	
|-
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|  8. ЖелезничарБеоград 	
игралиште: Железничара 
	
	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|  9. БАСКБеоградигралиште: БАСК-а 

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|  10. ДорћолБеоградигралиште:  Полета  

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|  11. ИМТНови Београдигралиште: ИМТ-а     
	
	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|  12. ПалилулацБеоград 	
игралиште: Палилулца 
	
	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|  13. ХајдукБеоград	
игралиште: Хајдука 
	

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;" | 14. ЗмајЗемунигралиште: Змаја 

|-
|}

Резултати по колима (број гледалаца) 	
{| table width=100% 
|-
| width=11% valign="top" |

Статистички подаци о посечености утакмица

Тимови недеље по колима 
<div style="font-size:100%">

<div style="font-size:100%">

<div style="font-size:100%">

<div style="font-size:100%">

Листа стрелаца 
Најбољем стрелцу прве Београдске лиге за сезону 1969/70. годину редакција "СПОРТ" додељује златан часовник "DARWIL".

Ову вредну награду су освојили Мартиновић, голгетер Графичара из Београда и Џикић, голгетер Железника са по 11 постигнутих голова.

Резултати и статистика 	
Домаћини су наведени у левој колони.

Табела  
{|
|valign="top"|	

|width"50"| 
|valign="top"|	
{| align=left class="wikitable" style="text-align: center; margin: 1 auto; "
|-
!Првак Прве Београдске лиге у фудбалу 1969/70.
|-
| 'Рад
|}
|width"50"| 
|valign="top"|	

|}
	Првопласирани тимови друге Београдске лиге пласирали су се за сезону 1970/71. годину у Прву Београдску лигу''

Референце

Спољашње везе 	
 Фудбалски савез Београда - званични сајт	
 Списак фудбалских клубова у Србији	
	

Врати се на врх

Фудбалске лиге у Србији
Прва Београдска лига у фудбалу
Фудбал у 1969.
Фудбал у 1970.